San Buenaventura ist der Name folgender Municipios:

*Municipio San Buenaventura (Bolivien) im Departamento La Paz, Bolivien
Municipio San Buenaventura (Honduras) im Departamento Francisco Morazán, Honduras
Municipio San Buenaventura (Coahuila) im Bundesstaat Coahuila, Mexiko